Замнаун () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден. Входит в состав округа Инн. Официальный код — 3752.

География 
Площадь коммуны составляет 56,18 км². 46,1 % территории занимают сельскохозяйственные угодья; 11,7 % — леса; 0,9 % — населённые пункты и дороги и оставшиеся 41,2 % — не используются (горы, ледники, реки).

Население 
Население коммуны по данным на 31 декабря 2012 года составляет 793 человека. По данным на 2000 год гендерный состав населения был следующим: 49,1 % — мужчины и 50,9 % — женщины. Возрастной состав населения распределялся следующим образом: 8,7 % — младше 9 лет; 5,1 % — от 10 до 14 лет; 9,2 % — от 15 до 19 лет; 15,0 % — от 20 до 29 лет; 17,6 % — от 30 до 39 лет; 15,1 % — от 40 до 49 лет; 12,5 % — от 50 до 59 лет; 6,8 % — от 60 до 69 лет; 6,2 % — от 70 до 79 лет; 3,4 % — от 80 до 89 лет; 0,6 % — старше 90 лет.

Динамика численности населения коммуны по годам:

Языки 
По данным на 2000 год 93,54 % населения назвали родным языком немецкий; 0,81 % — романшский и 0,81 % — итальянский. Из некоренных языков Швейцарии распространены португальский (родной для 1,7 % населения) и сербохорватский (1,6 %). В отличие от остальной части Швейцарии, форма немецкого, на которой говорят жители Замнауна является вариантом баварского диалекта.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны